В серию US Open Series 2009 года входили 6 мужских и 5 женских профессиональных теннисных турниров, проводившихся в США и Канаде в преддверии Открытого чемпионата США. По сравнению с предыдущими годами, в серию впервые был добавлен женский турнир в Цинциннати — Western & Southern Financial Group Women's Open. Первым турнир серии в 2009 году проходил в Индианаполисе с 20 июля (турнир уровня ATP 250, последний, в Нью-Хейвене (мужской и женский), завершился 29 августа.

Система начисления призовых очков в 2009 году 

Чтобы быть включённым в окончательную таблицу итогов серии и получить право на денежный бонус, игрок обязан участвовать не менее чем в двух турнирах серии. Если победитель серии одерживает также победу в Открытом чемпионате США, то его приз увеличивается на 1 миллион долларов США; в остальных случаях его приз удваивается. Спортсмены, занимающие вторую и третью строчки в итоговой таблице, также получают увеличенные призовые на Открытом чемпионате США

Расписание

Окончательные результаты серии

Мужчины 
Положение на 30 августа 2009 года.

Примечания 
1 - Количество турниров серии, в которых данный участник достиг четвертьфинала и выше (АТР 250/500) или 1/8 финала и выше (АТР 1000)

Женщины 

Положение на 30 августа 2009.

Примечания 
1 - Количество турниров серии, в которых данная участница достигла четвертьфинала и выше (WTA Premier) или 1/8 финала и выше (WTA Premier 5)
2 - Флавия Пеннетта занимает более высокое место за счёт большего количества побед в турнирах серии

Результаты финальных кругов турниров серии 2009 года

1 неделя

ATP — Теннисный чемпионат Индианаполиса

WTA - Bank of the West Classic

4 неделя

ATP - Rogers Cup 

{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=1/8
| RD2=1/4 
| RD3=1/2
| RD4=Финал 
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Роджер Федерер
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=7| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Станислас Вавринка
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=65
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=9
| RD1-team03= Жиль Симон
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=7
| RD1-team04= Жо-Вильфрид Тсонга
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=3
| RD1-team05= Энди Маррей
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Хуан-Карлос Ферреро
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07=11
| RD1-team07= Фернандо Гонсалес
| RD1-score07-1=62
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= Николай Давыденко
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=5
| RD1-team09= Энди Роддик
| RD1-score09-1=7| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=7| RD1-seed10=10
| RD1-team10= Фернандо Вердаско
| RD1-score10-1=62
| RD1-score10-2=6| RD1-score10-3=65
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Михаил Южный
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= Новак Джокович
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13=6
| RD1-team13=
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Рафаэль Надаль
| RD2-score08-1=65
| RD2-score08-2=1
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=7
| RD3-team01= Жо-Вильфрид Тсонга
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=68
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= Энди Маррей
| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=7| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=5
| RD3-team03= Энди Роддик
| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=5
| RD3-seed04=6
| RD3-team04=

 WTA - Western & Southern Financial Group Women`s Open 

| RD1-score07-1=7| RD1-score07-2=0
| RD1-score07-3=7| RD1-seed08=7
| RD1-team08= Вера Звонарёва
| RD1-score08-1=66
| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3=65
| RD1-seed09=8
| RD1-team09= Каролина Возняцки
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2= 
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Мелинда Цинк
| RD1-score10-1=0
| RD1-score10-2=r
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Сорана Кырстя
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= Елена Дементьева
| RD1-score12-1=6| RD1-score12-2=6| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13=5
| RD1-team13= Елена Янкович
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=9
| RD1-team14= Виктория Азаренко
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=64
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Сибиль Баммер
| RD1-score15-1=7| RD1-score15-2=6| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Серена Уильямс
| RD1-score16-1=5
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Динара Сафина
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= Ким Клейстерс
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=14
| RD2-team03= Флавия Пеннетта
| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=6| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=8
| RD2-team05= Каролина Возняцки
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=1
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=4
| RD2-team06= Елена Дементьева
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07=5
| RD2-team07= Елена Янкович
| RD2-score07-1=6| RD2-score07-2=6| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= Сибиль Баммер
| RD2-score08-1=0
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Динара Сафина
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=14
| RD3-team02= Флавия Пеннетта
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=4
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=62
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=66
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= Елена Янкович
| RD3-score04-1=7| RD3-score04-2=0
| RD3-score04-3=7| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Динара Сафина
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=5
| RD4-team02=

 WTA - Rogers Cup 

{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=1/8
| RD2=1/4 
| RD3=1/2
| RD4=Финал 
| RD1-seed01= 
| RD1-team01= Араван Резай
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Алиса Клейбанова
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Ким Клейстерс
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=5
| RD1-seed04=5
| RD1-team04= Елена Янкович
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3=7'''
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Катерина Бондаренко
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=14
| RD1-team06={{Nowrap| Агнешка Радваньская}}
| RD1-score06-1=7| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Мария Шарапова
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= Вера Звонарёва
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=63
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09= 
| RD1-team09= Саманта Стосур
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Виржини Раззано
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Шахар Пеер
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3=4
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= Елена Дементьева
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3=6
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Чжэн Цзе
| RD1-score13-1=63
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Люси Шафаржова
| RD1-score14-1=7| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Алёна Бондаренко
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Серена Уильямс
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01= 
| RD2-team01= Алиса Клейбанова
| RD2-score01-1=66
| RD2-score01-2=7| RD2-score01-3=6| RD2-seed02=5
| RD2-team02= Елена Янкович
| RD2-score02-1=7| RD2-score02-2=67
| RD2-score02-3=2
| RD2-seed03=14
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=65
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Мария Шарапова
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= Саманта Стосур
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=1
| RD2-score05-3=3
| RD2-seed06=4
| RD2-team06= Елена Дементьева
| RD2-score06-1=63
| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3=6| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Люси Шафаржова
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Серена Уильямс
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Алиса Клейбанова
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=4
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Мария Шарапова
| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=6'''
| RD3-seed03=4
| RD3-team03={{Nowrap| Елена Дементьева}}
| RD3-score03-1=7| RD3-score03-2=6'''
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= Серена Уильямс
| RD3-score04-1=62
| RD3-score04-2=1
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01= 
| RD4-team01= Мария Шарапова
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=4
| RD4-team02=

6 неделя

ATP - Pilot Pen Tennis

WTA - Pilot Pen Tennis

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт серии 
 Официальный сайт Теннисного чемпионата Индианаполиса 
 Официальный сайт Теннисного чемпионата Лос-Анджелеса 
 Официальный сайт Женского теннисного чемпионата Лос-Анджелеса 
  Официальный сайт Bank of the West Classic 
  Официальный сайт Legg Mason Tennis Classic 
  Официальный сайт Rogers Cup — мужской турнир 
  Официальный сайт Western & Southern Financial Group Masters & Women’s Open 
  Официальный сайт Rogers Cup — женский турнир 
  Официальный сайт Pilot Pen Tennis 
 Официальный сайт Открытого чемпионата США 

2009